Herrería puede referirse a:

 Taller u oficio del herrero.
 Ferrería

Topónimos

En España
Herrería (Guadalajara)
Herrerías (Cantabria)
La Herrería (Albacete)
La Herrería (Cantabria)
Las Herrerías (Almería), pedanía de Cuevas del Almanzora.
Las Herrerías de Valcarce (León)
 Las Herrerías (La Portela de Valcarce)
Cueva de la Herrería (Asturias)
Mina de Las Herrerías (Huelva)
Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de La Herrería (Madrid).
Puente de las Herrerías (Jaén)
San Pedro de las Herrerías (Zamora)

En Argentina
Herrería (Paso de Indios), localidad de Paso de Indios.

Botánica 
Herrería, género de plantas.

Apellido 
Julián de la Herrería
Gregorio Balparda de las Herrerías